Сарек может означать:

 Сарек — персонаж научно-фантастического сериала «Звёздный путь», вулканец.
 Сарек (национальный парк) — национальный парк.
 Сарекчокко — горная вершина.